The Hill steht für:

 The Hill (Dunlop), Bauernhof in Schottland
 The Hill (Zeitung), US-amerikanische Zeitung
 The Hill, Originaltitel von Ein Haufen toller Hunde, britischer Film von Sidney Lumet (1965)
 The Hill, Album von David Murray (Jazzmusiker) (1987)
 The Hill, US-amerikanische Fernsehserie (2006–2007)

The Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 The Hill (Colorado)
 The Hill (Connecticut)
 The Hill (St. Louis), Stadtteil von St. Louis

in anderen Ländern:
 The Hill (Cumbria), England
 The Hill (Johannesburg), Vorort von Johannesburg, Südafrika
 The Hill (New South Wales), Vorort von Newcastle, Australien

Siehe auch:
 The Hills